Jettha Tissa I, rei d'Anuradhapura, 267 a 277
 Jettha Tissa II, rei d'Anuradhapura, 332 a 341
 Jettha Tissa III, rei d'Anuradhapura, 623 a 624